

Geografia 
 Longstreet – villaggio della Parrocchia di De Soto, Louisiana

Persone 
 Augustus Baldwin Longstreet (1790-1870) – scrittore, avvocato e politico statunitense
 James Longstreet (1821-1904) – generale confederato statunitense

Spettacoli televisivi 
 Longstreet – serie televisiva statunitense degli anni 1970